Alomar ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Alomar (1928–1955), spanischer Radrennfahrer
 Jaime Alomar (* 1937), spanischer Radrennfahrer